PreviSat est un logiciel libre permettant de suivre les satellites artificiels sur une carte du monde. Il est développé en C++/Qt et disponible sous les systèmes d'exploitation Windows, GNU/Linux et Mac OS X.

Fonctionnalités 
PreviSat permet de connaître la position des satellites dans plusieurs systèmes de coordonnées (cartésiennes, équatoriales, horizontales). Pour cela, il utilise le modèle orbital  - révisé en 2006 par David Vallado - et les éléments orbitaux appelés TLE fournis par Celestrak ou par le Space-Track . Il affiche également la position du Soleil et de la Lune.

Notes et références

Liens externes 
 
  http://sourceforge.net/projects/previsat/ Code source et exécutables

Logiciel d'astronomie
Logiciel libre sous licence GPL